Copa Mariscal Sucre 1973 – turniej towarzyski o Puchar Mariscal Sucre między reprezentacjami Peru i Boliwii rozegrano w 1973 roku.

Mecze

Tabela końcowa 

Triumfatorem turnieju Copa Mariscal Sucre 1973 zostały zespoły: Boliwii i Peru.

1973 w piłce nożnej
Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Boliwii
Rozgrywki piłkarskie w Peru